Кири́лл Эдуа́рдович Шу́бин (род. 2 апреля 2003) — российский шахматист, международный мастер (2019). Мастер спорта России (2021).

В возрасте 11 лет выиграл чемпионат Владивостока среди взрослых. В 2017 году победил на турнире «Юные звёзды мира» памяти Вани Сомова. В 2021 году выиграл первенство России U-21.

Участник Кубка мира 2021 года.

Спортивные результаты

Классические шахматы

Рапид

Блиц

Изменения рейтинга

Примечания 

Шахматисты России
Мастера спорта России